Sholom Gherman (, 1920) es un filósofo ruso.

Sholom Gherman se graduó de la Universidad Estatal de Leningrado con el título de MA en Filosofía. Luego se dedicó a enseñar filosofía en las "escuelas superiores de artes", según su biografía publicada en 1967 en el libro Socialismo: Theoría y Práctica. Es autor de varios libros en los campos de filosofía y estética.

El profesor Gherman es conocido por exponer el ateísmo científico como la base de las religiones mundiales.

Estudiantes destacados

 :en:Pavel Palazhchenko, traductor
 :ru:Великжанин, Виктор Леонидович, fotoperiodista

Obras

 
Este libro es un ejemplo de revisionismo.

Referencias

Nacidos en 1920
Filósofos de Rusia del siglo XX